New Haven Open at Yale 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 43-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нью-Хэйвене с 22 по 27 августа 2011 года. Турнир завершал подготовительную к US Open серию соревнований WTA. Лидеры серии на турнир не приехали.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 

| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Ф.Скьявоне
| RD4-score02-1=62
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= А.Радваньска
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е.Макарова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Морита
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= П.Цетковская
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К.Закопалова
| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф.Пеннетта
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А.Родионова
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4/wc
| RD1-team08= М.Бартоли
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= А.Павлюченкова
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=6| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В.Душевина
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л.Градецка
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р.Винчи
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С.Эррани
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М.Кириленко
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= А.Радваньска
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= П.Цетковская
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Закопалова
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=4/wc
| RD2-team04= М.Бартоли
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=8
| RD2-team05= А.Павлюченкова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Р.Винчи
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М.Кириленко
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=<small>2/wc
| RD2-team08= Н.Ли
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= П.Цетковская
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4/wc
| RD3-team02= М.Бартоли
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= А.Павлюченкова
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=<small>2/WC
| RD3-team04= Н.Ли
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6'''

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01=

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает 6й титул в сезоне и 18й за карьеру в туре ассоциации.
 Марион Бартоли уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Чжуан Цзяжун выигрывает 2й титул в сезоне и 17й за карьеру в туре ассоциации.
 Ольга Говорцова выигрывает 3й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 New Haven Open at Yale

 WTA Тур 2011
 US Open Series 2011

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA 

 

США
Теннис
Август 2011 года
2011
Нью-Хэйвен